201 steht für:
 die natürliche Zahl 201
 das Jahr 201
 201 (South Park), zensierte South-Park-Fernsehepisode
 Peugeot 201, französisches Automobil
 Straße 201, Straßenname
 U 201, deutsches U-Boot

Siehe auch: